

Sciences et techniques 
 En astronautique particulièrement, l'impulsion spécifique est une valeur pour mesurer l'efficience des propulseurs.
 En physique :
 l'impulsion ou moment linéaire est le moment conjugué d'une variable d'espace linéaire, par opposition à variable d'espace angulaire ;
 le terme impulsion est parfois utilisé comme synonyme de percussion ;
 en électricité et en électronique, une impulsion est une variation brève et rapide d'un état électrique généralement utilisé comme signal. La description formelle d'une impulsion est la distribution de Dirac.
 En paléoclimatologie, l'impulsion de fonte désigne une brusque montée du niveau des mers due à un retrait glaciaire majeur.

Sciences humaines et sociales 
 En psychologie, l'impulsion ou impulsivité est un comportement spontané qui ne tient pas de la raison.

Culture et société

Littérature 
 Impulsion est une nouvelle humoristique de science-fiction d'Eric Frank Russell.

Sports 
 En athlétisme, l'impulsion est le moment où un sauteur décolle du sol.
 En équitation, l'impulsion est l'énergie que met un cheval à se porter en avant sous l'action du cavalier.